Олег Геннадьевич Мудров (; ) — советский и украинский хоккеист, центральный нападающий.

Биография 
Олег Мудров родился 27 января 1964 года в Мурманске.

Начал играть в хоккей с шайбой в союзной второй лиге за киевский «Машиностроитель», который в 1984 году сменил название на ШВСМ. В 1981—1985 годах забросил 49 шайб.

В 1986 году продолжил выступления за ШВСМ в первой лиге. В сезоне-1986/87 провёл 39 матчей, набрал 10 (5+5) очков, в сезоне-1987/88 на его счету 71 матч и 24 (13+11) очка.

В 1988—1990 годах выступал в высшей лиге за киевский «Сокол». В первом сезоне провёл 19 матчей без результативных действий, во втором — 6 матчей. Параллельно продолжал выступления в ШВСМ. В сезоне-1989/90 показал самую высокую результативность в карьере: в 58 матчах во второй лиге набрал 34 (19+15) очка.

По ходу сезона-1990/91 перешёл в братиславский «Слован». Провёл в чемпионате Чехословакии 24 матча, набрал 10 (5+5) очков.

В сезоне-1997/98 играл за киевский «Сокол» в Восточно-европейской хоккейной лиге, в 8 матчах сделал 2 голевых передачи.

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Украины
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Слован» Братислава